Сённерйюск — команда по хоккею с шайбой из города Войенс, Дания.
Основана в 1963 году. Выступает в высшей лиге датского хоккея Металл Лиге, является секцией регионального спортивного клуба Sønderjysk Elitesport A/S (Акционерное общество, Элитный спортивный клуб Южной Ютландии). Домашний стадион команды — SE Арена на 5000 мест расположен в Войенс, с 2018 года называется Фрёс Арена, по имени нового спонсора.

История 
Команда была основана в 1963 году под названием ХК Войенс, первый успех команды пришёлся на конец 70-х — начало 80-х годов. В этот период команда три раза выигрывала звание чемпиона Дании и два раза участвовала в Кубке Европы. С 1997 по 2004 годы команда выступала под названиями «Войенс Лайонс» и ИК Сённерйюлланд. После этого стала частью спортивного клуба «Сённерйюск», получив теперешнее название. В 2015 году команда в 9-й раз выиграла золотые медали, причём в третий раз подряд. 

В 2020 году команда завоевала Континентальный кубок

Изменения в названии команды 
 1963—1997 ХК Войенс
 1997—2003 «Войенс Лайонс»
 2003—2004 ИК Сённерйюлланд
 2004 — н.в. ХК Сённерйюск

Тренеры 
 2004—2014  Марио Симиони
 2014 — н.в.  Дэн Симэн

Достижения 
  — Чемпион Дании (9): 1979, 1980, 1982, 2006, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015
  — Бронзовый призёр чемпионата Дании  (7): 1969, 1971, 1978, 2007, 2008, 2011, 2012
  — Обладатель Кубка Дании (3): 2010, 2011, 2013
  — Финалист Кубка Дании (3): 1999, 2014, 2015
  — Бронзовый призёр Континентального кубка (1): 2011 
  — Обладатель Континентального кубка (1): 2020

Состав команды 
 Последнее обновление: 31 августа 2019 года

Статистика выступлений в Чемпионате Дании

1985—1998 
Элитсерия

Примечания

Ссылки 
 
 

Хоккейные клубы Дании
Спорт в Войенсе